Таня Муиньо (; ) — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссёр. Известная своей работой над клипами популярных исполнителей: Harry Styles, Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, «Время и Стекло», NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и др.

В 2019 году Таня стала режиссёром клипа американской певицы Кэти Перри.

В 2022 году Таня срежиссировала клип британского певца Гарри Стайлса «As It Was».

Рекордсмен по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации «Клипмейкер года» по версии M1 Music Awards (2018).

Биография 
Отец — Роберт Муиньо, по национальности кубинец. В 1980-е годы он приехал в Одессу по обмену и остался в Украине. Мать — украинка. У Тани есть три брата и сестра. До шести лет Таня жила в Гаване:

В настоящее время Таня живёт и работает в Одессе.

Таня называет себя «мультитаскером», она работает фотографом, стилистом, клипмейкером. Кроме того в 2013 году Таня открыла бренд одежды Jealousy brand clothes.

Видеоклипы 
Клипы Тани набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Рекордсменом среди просмотров является клип на песню «Montero» («[Lil Nas X]»). По состоянию на январь 2023 года, количество его просмотров пересекло отметку в 520 000 000.

* — по состоянию на 26.04.2022

Фильмография

Награды

Примечания 

Режиссёры видеоклипов Украины